Hangest ist Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden im Département Somme:

 Hangest-en-Santerre
 Hangest-sur-Somme

Hangest ist der Name folgender Personen:

 Roques de Hangest (* um 1265; † 1352), französischer Adliger und Militär, Marschall von Frankreich